Il parco nazionale di Hustajn Nuruu (mongolo: Хустайн Нуруу, Montagna delle betulle), noto anche come "parco nazionale Khustai", è un parco nazionale della Mongolia situato nella provincia (aimag) del Tôv.

Il parco è attraversato dal fiume Tuul.

Nel 2002 è stato dichiarato riserva della biosfera.

Al suo interno vive il cavallo della Mongolia (Equus przewalskii), un animale simbolo del paese ma a rischio estinzione, per il quale nel 1977 è stato creata la "Fondazione per la preservazione e la protezione del cavallo di Przewalski".

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Parchi nazionali della Mongolia
Riserve della biosfera in Mongolia